Isaac Robelin peut faire référence à deux ingénieurs militaires français, le père et le fils, les deux ayant travaillé avec Vauban : 
 Isaac Robelin (1631-1709), ayant travaillé au canal et aux fortifications de Saint-Omer et au canal de l'Eure
 Isaac Robelin (1660-1728), directeur des fortifications de Bretagne